Grösser ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Grösser (1844–1915), deutscher Unternehmer
 Stefan N. Grösser (* 1978), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Walter Grösser (1892–1987), deutscher Professor der Elektrotechnik